Ercole Gonzaga (?-1536), nobile della linea Gonzaga di Novellara e Bagnolo
 Ercole Gonzaga (1505-1563), cardinale della linea Gonzaga di Mantova
 Ercole Gonzaga (?-1640), nobile della linea Gonzaga di Guastalla